Anex — міжнародна компанія-виробник дитячих колясок, автокрісел для дітей.

Історія 
Компанія Anex заснована у 2012 році.

У 2017 році Anex почала співпрацювати з польським дизайнером Якубом Бірже. В тому ж році компанія вийшла на ринки Італії, Німеччини, Іспанії, Португалії, Угорщини та Туреччини.

У 2019 році Anex вийшла на ринки ПАР, ОАЕ, Іраку та Ірану.

У 2020 році продукція компанії з’явилася в Македонії, Нідерландах, Молдові та Болгарії.

У 2021 році компанія вийшла на ринок Великої Британії.

У 2021 році Anex стала партнером благодійного запуску фільтру в Instagram від фонду «Клуб Добродіїв» та діджитал-агенції FFFACE.ME.

Продукція 
В асортимент компанії входять моделі колясок Anex Quant, Anex Air-X, Anex Air-Z, Anex m/type, Anex m/type PRO, Anex e/type, Anex l/type.

У 2018 році відбувся ребрендинг моделей колясок Anex Sport та Anex Cross; вони отримали назви Anex m/type та Anex e/type відповідно.

Модель Anex Quant виготовляють з переробленого пластику.

Anex співпрацює з відомими особистостями. Обличчям коляски моделі Anex e/type стала польська актриса Барбара Курдей-Шатан.

Українська співачка Джамала взяла участь у спільному проєкті Vogue.ua та Anex про батьківство.

У 2022 році компанія у співпраці з британським художником Mr Woody Woods випустила модель коляски з доповненою реальністю Air-X Woo.

Нагороди 

 Нагорода Kids' Time Star 2016 у категорії «Коляски».
 Медаль від Targi Kielce за презентацію компанії на виставці Kids' Time 2018.
 Нагорода в галузі дизайну та комунікацій Red Dot 2019 (моделі Anex Air-X, Anex Quant).
 Нагорода Red Dot 2021 (Anex m/type PRO).

Примітки 
Транспортні засоби
Дитинство
Немовля